Каракум — топоним тюркского происхождения, в переводе означающий «чёрный песок» ():
 
 Каракумы — песчаная пустыня на юге Средней Азии, покрывающая большую часть Туркмении.
 Каракум — песчаная пустыня в северной части Алматинской области Казахстана.
 Каракум — песчаная пустыня в южной части Алматинской области Казахстана.

Казахстан 
 Каракум — село в Каратальском районе Алматинской области.
 Каракум — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 сёла в Туркестанской области:
 Каракум — село в Казыгуртском районе;
 Каракум — село в Ордабасинском районе.

Узбекистан 
 Каракум — посёлок городского типа в Кашкадарьинской области.

Прочее 
 «Кара-Кум» — марка шоколадных конфет.
 «Каракум» — бывший туркменский футбольный клуб.
 государственный племенной завод "Кара-Кум" в Узбекской ССР (специализировавшийся на выведении каракульных овец).

Примечания